Кристин Кларк (; ) — американская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, , , ), серебро (2004), бронза (2001, ).
 : золото (2009, 2011, ), серебро (2010), бронза (2008).
 Кёрлинг-команда года в США (): 2009, 2012.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем. Муж Брэйди Кларк — также известный американский кёрлингист, совместно с Кристин выиграл чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар в 2009, 2011 и 2012, после чего они выступали как смешанная парная сборная США по кёрлингу на чемпионатах мира по кёрлингу среди смешанных пар в те же годы. Также они в одной команде неоднократно выигрывали или становились призёрами чемпионатов США по кёрлингу среди смешанных команд, выступали на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд 2015. У них один ребёнок — сын Шон ().

Примечания

Ссылки 
 Team Clark | 2017 USA Curling National Championships

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу